Залкинд, Семён:* Залкинд, Семён Ильич (1879—1940) — советский партийный и государственный деятель.
 Залкинд, Семён Рафаилович (1869—1941) — врач, основатель первой больницы в Элисте.
 Залкинд, Семён Яковлевич (1903—1976) — советский биолог, доктор биологических наук.